Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Geneva Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o první obnovený ročník turnaje na okruhu ATP Tour od roku 1991.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Brazilec Thomaz Bellucci, jenž ve finále zdolal portugalskou turnajovou šestku Joãa Sousu po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a první po téměř třech letech.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2015
ATP World Tour 2015